A 12 114-es számú mellékút egy rövid, alig egy kilométer hosszú, öt számjegyű országos közút Pest megye legészakibb részén, a Börzsöny északnyugati peremén; Tésa község egyetlen megközelítési útvonala a környező községek felől.

Nyomvonala 
Az 1201-es útból ágazik ki, körülbelül annak 22. kilométerénél, Vámosmikola lakott területe után. Pár száz méteren belül átlép Perőcsény közigazgatási területére, de a falu belterületét nem érinti. 4,5 kilométer után éri el Tésa közigazgatási határát, majd pontosan a 6. kilométerénél a falu belterületének északi részét, ahol kiágazik belőle délkelet felé a központig vezető 12 116-os út. Tésát elhagyva Kemence területére ér, de annak lakott területeit szintén nem közelíti meg. 8. kilométere közelében eléri a magyar-szlovák országhatárt és amellé fordul, kelet-délkeleti irányt követve. Mintegy másfél kilométer után válnak szét, ahol a határvonal ismét északabbnak fordul. Az út hamarosan beér Bernecebaráti területére, és annak központja közelében ér véget, 12,5 kilométer után, visszacsatlakozva az 1201-es úthoz, nem sokkal annak 32. kilométere előtt.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 8.

Jegyzetek 

12114
Börzsöny